Harmersbächle kann stehen für:
 Harmersbächle (Seelbach), Zinken der Gemeinde Seelbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Harmersbächle (Steinbächle), linker Zufluss des Steinbächles (zur Schutter in Seelbach) im Ortsteil Steinach der Gemeinde Seelbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Harmersbächle, Oberlauf des Welschensteinacher Bachs oder Mühlbachs, linker Zufluss der Kinzig in Steinach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; siehe auch Liste der Zuflüsse der Schwarzwälder Kinzig

Siehe auch:
 Harmersbach